Герцог Франсуа-Альбер Жозеф Шарль де Бурнонвиль (; , Камбре — , Мадрид) — испанский военный деятель.

Биография 

Сын маркиза Вольфганга-Гийома де Бурнонвиля и Анжелики Онорины д'Юрсель.

Герцог де Бурнонвиль, граф де Дульфор, сеньор де Кутвиль, де Хавескерке и Хупеланде, барон де Капр и суверенный сеньор Лимбека.

17 сентября 1739 с королевского разрешения был усыновлен дядей герцогом Мишелем-Жозефом с правом передачи герцогского титула и достоинства гранда Испании 1-го класса, которые отныне становились наследственными.

27 апреля 1732 поступил кадетом во фламандскую роту королевской гвардии под командование своего дяди, а в 1734 году отправился воевать Италию в качестве адъютанта инфанта дона Карлоса. Был отправлен к королю с донесением о взятии Пескары, и по этому случаю в августе 1734 произведен в бригадиры и стал полковником полка французских драгун, с которым проделал кампанию следующего года.

В 1740 году был произведен в лагерные маршалы, 12 апреля 1747 в генерал-лейтенанты, а 4 октября 1752 получил должность капитана фламандской роты королевской гвардии, обещанную еще в 1746 году. 

21 декабря 1753 был пожалован Фердинандом VI в рыцари ордена Золотого руна.

Получил энкомьенду Адельфа в ордене Алькантары и должность дворянина Палаты короля (1750). В 1765 году был награжден крестом ордена Святого Януария.

Семья 

Жена (5.12.1738): Бенедикта-Шарлотта д'Юрсель (5.02.1719—11.03.1778), дочь Конрада Альбера Шарля, герцога д'Юрселя и ван Хобокена, и Элизабет Элеоноры Кристины, вильд- и рейнграфини цу Зальм. Приходилась мужу двоюродной сестрой. Брак бездетный

Литература 

 , p. 844
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, pp. 291—292
 , p. 532—533

Ссылки 

 

Участники Войны за польское наследство
Генерал-лейтенанты Испании
Гранды Испании
Бурнонвили